Илия Ангелов Драгов е български революционер, участник в Българското опълчение.

Биография 
Драгов е роден през 1852 година в село село Брацигово, което тогава е в Османската империя. Наследник е на майстор Драго (1711 - ?) от югозападното македонско село Орешец, преселил се в Брацигово през 1791 година. Баща му Ангел Драгов също е виден строител, който оставя занаята си и на Илия. Преселва се в Румъния, където работи като дюлгерин и влиза в средите на революционната емиграция. Участва като доброволец в Сръбско-турската война през 1876 година и се сражава при Гредетин, Джунис, Копривница, Алексинац, Делиград, Сливовица и Кревет. След войната се установява в Браила, Румъния. След избухването на Руско-турската война на 29 април 1877 година се записва като доброволец в III рота на II дружина на Българското опълчение. Носител е на Знака за отличие на военния орден „Свети Георги“ IV степен. Уволнен е на 23 юни 1878 година. Брат му Костадин (Константин) Драгов също е опълченец, постъпил в III рота на II дружина на 4 мй 1877 година и загинал на Шипка на 11 август 1877 година.

След войната, Илия Драгов работи като кръчмар. Умира в Брацигово на 2 януари 1905 година.

Родословие

Бележки 

Български опълченци от Македония
Доброволци в Сръбско-турската война (1876)
По произход от Орешец
Родени в Брацигово
Починали в Брацигово